Jirkovský oder Jirkovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Jirkovsky (* 1930), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Jaroslav Jirkovský (1891–1966), böhmisch-tschechoslowakischer Eishockey- und Fußballspieler
 Karl Jirkovsky (1946–2021), österreichischer Journalist